Shogun kan syfta på:

Shogun – en japansk titel
Shogun (TV-serie) – en japansk-amerikansk produktion från 1980
Shogun (roman) – en roman av James Clavell
Mauricio Rua (1981–), en brasiliansk MMA-utövare Mauricio "Shogun" Rua
Mitsubishi Shogun en terrängbil, se Mitsubishi Pajero
 Shogun (brädspel) – ett schackliknande spel med slumpmässiga inslag
Shogun (brädspel från 2006) – ett strategibrädspel konstruerat av Dirk Henn och utgivet Queen Games 2006